Kestel peut désigner :
 Kestel un chef lieu de district de la province de Bursa en Turquie ;
  ville du district d'Alanya dans la province d'Antalya en Turquie ;
  village du district de Nazilli dans la province d'Aydın en Turquie ;
  village du district de Bucak dans la province de Burdur en Turquie.

 La rivière de Kestel () une rivière de Turquie.
 Le barrage de Kestel sur la rivière de Kestel
La , découverte en 1986, datée de 2800 à 2000 avant J.-C. (âge du Bronze) et connue grâce aux fouilles menées sur le site par l'archéologue turco-américaine K. Aslihan Yener